Kompakt: Total 11 или Total 11 — одиннадцатый альбом, выпущенный известным кёльнским лейблом Kompakt. Представляет собой сборник треков в стиле microhouse и minimal techno. Сборник был выпущен 23 августа 2010 года.

Список композиций 
Виниловое издание

 A1 DJ Koze — Der Wallach
 A2 Superpitcher — Lapdance
 B1 Gui Boratto Feat. Igor Cavalera — Plié
 B2 Sog — Silbereisen
 B3 Coma — Bruxelles
 C1 Ada & Heiko Voss — Walk Over
 C2 Jürgen Paape — Mensch Und Maschine
 C3 Jörg Burger — Sparwasser
 D1 Michael Mayer — Picanha Frenesi
 D2 Justus Köhncke — I Wouldn’t Wanna Be Like You
 D3 The Three Lions — You’ll Win Again
 E1 It’s A Fine Line — Eins Fine Grind
 E2 Mugwump — Losing Game
 E3 The Field — Caroline
 F1 Jonas Bering — For Yves
 F2 Thomas Fehlmann — Krasnodar

CD-издание

Примечания

Ссылки 

Альбомы Kompakt
Альбомы в стиле минимал-хаус